Wolscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Gerald – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Odrowąż – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Pogonia – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Prus – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Rola – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Stemberg – polski ród szlachecki
 Wolscy herbu Topór – polski ród szlachecki